Rato (informática) — periférico de computador
 Mouse (mangá) — série anime
 Mouse (Mecanimais) — um personagem de desenho animado
 Mouse (série de televisão) — série de televisão sul-coreana